Со́тников — русская фамилия, образованная от прозвища сотник. Известна с XVII века как дворянская фамилия Курской губернии.

Известные носители 
 
 
 Сотников, Анатолий Иванович (1939—2007) — советский и российский учёный-металлург, лауреат Государственной премии СССР.
 Сотников, Борис Иванович (род. 1927) — российский писатель.
 Сотников, Валентин Пантелеевич (1940—2020) — советский тренер по велоспорту.
 
 Сотников, Вениамин Константинович (1929—1994) — Герой Социалистического Труда.
 
 Сотников, Виталий Вячеславович (1939—2020) — советский и российский хоровой дирижёр, художественный руководитель академической хоровой капеллы Томского государственного университета, заслуженный деятель искусств Российской Федерации (1996).
 
 Сотников, Гавриил Григорьевич (1915—1981) — советский государственный деятель, заместитель министра электротехнической промышленности СССР (1965-1981).
 Сотников, Дмитрий Сергеевич (род. 1985) — российский автогонщик.
 Сотников, Евгений Валерьевич (1980—2021) — украинский дзюдоист.
 
 Сотников, Максим Анатольевич (род. 1957) — спортсмен сборной России по вертолетному спорту, функционер.
 
 
 
 Сотников, Юрий Васильевич (1950—2018) — генерал-майор.



Прочее 
 Сотников — хутор в Ростовской области России.
 «Сотников» — повесть Василя Быкова.

См. также

Примечания 

